Joch steht für:

 ein Zuggeschirr, mit dem zwei Ochsen vor einen Wagen oder Pflug gespannt werden, siehe Geschirr (Zugtier)
 eine Schultertrage, mit der Körbe oder Eimer getragen werden, das Tragjoch
 ein altes Flächenmaß, siehe Joch (Einheit)
 eine Einkerbung zwischen zwei Bergen im Gebirge (Gebirgspass), siehe Joch (Gebirge)
 in der Architektur eine durch vier Stützen gebildete räumliche Einheit, siehe Joch (Architektur)
 im technischen Bauwesen das Bauteil zwischen zwei Brückenpfeilern, siehe Joch (Bauteil) 
 speziell die Pfeiler einer Jochbrücke  
 in der Archäologie Bauweise von Megalithanlagen Joch (Archäologie)
 in der klassischen Periode Mittelamerikas U-förmiger Stein für Rituale, siehe Jochstein 
 im Bahnwesen die Einheit, die aus zwei Schienen und den dazugehörigen Schwellen gebildet wird, siehe Gleisjoch
 im Bergbau eine Stütze, siehe Stützjoch
 der drehbar gelagerte Balken zum Aufhängen einer Glocke, das Glockenjoch
 im elektronischen Bereich die Ablenkeinheit von der Bildröhre, siehe Ablenkjoch
 in der Lagertechnik das Stapeljoch
 in der Heraldik die Wappenfigur  Armbrustjoch
 eine Vorrichtung zum Fesseln von Gefangenen, siehe Joch (Fessel)
 ein aus gekreuzten Speeren gebildetes Spalier, unter dem Besiegte hindurchgehen mussten, siehe Kaudinisches Joch
 bei Transformatoren, Elektromotoren oder Relais einen verbindenden Teil des Eisenkernes, siehe Dreiphasenwechselstrom-Transformator#Aufbau
 einen Teil des Schädelknochens, das Jochbein
 eine knöcherne Leiste des Schädels, siehe Jochbogen
 im übertragenen Sinn eine als bedrückend empfundene Fremdherrschaft

Joch heißen folgende geographischen Objekte:
 Joch (Gemeinde Windhaag), Ortsteil von Windhaag bei Perg, Bezirk Perg, Oberösterreich
 Joch (Pyrénées-Orientales), Gemeinde in der Region Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées

Joch ist der Familienname folgender Personen:

 Erich Joch (1913–2003), deutscher Leichtathlet
Hermann Joch (1924–1978), deutscher Fußballfunktionär
 Johann Georg Joch (1676–1731), deutscher evangelischer Theologe
 Lena Joch (* 1994), deutsche Skeletonsportlerin
 Peter Joch (* 1962), deutscher Kunsthistoriker und Kurator
 Tobias Joch (* 1991), deutscher Schauspieler und Musicaldarsteller 
 Winfried Joch (* 1935), deutscher Sportwissenschaftler

Siehe auch:

 Unter dem Joch